Striscia di cuoio (The Osterman Weekend) – romanzo di Robert Ludlum del 1972
 Osterman Weekend (The Osterman Weekend) – film del 1983 diretto da Sam Peckinpah